Reyser ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Reyser († wohl 1504), deutscher Drucker
 Michael Reyser (erwähnt 1463–1505), deutscher Drucker